

Toponyme 
 Rampillon, une ville de Seine-et-Marne.

Patronyme 

 Gilles Rampillon, un footballeur français (1953 -).
 Patrick Rampillon, un joueur et entraîneur de football français. Frère de Gilles Rampillon (1955 -).